Indonesië
 Gedek (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Gedek (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java